Semivida (farmacologia), temps necessari perquè el cos elimini la meitat de la concentració plasmàtica d'una substància administrada
 Semivida o període de semidesintegració, temps que transcorre fins que la meitat dels nuclis d'una mostra d'una espècie de radionúclid determinada es transformi en un altre nucli diferent a causa de la seva inestabilitat nuclear